Chelonaplysilla är ett släkte av svampdjur. Chelonaplysilla ingår i familjen Darwinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Chelonaplysilla